Die 32. Bandy-Weltmeisterschaft fand vom 29. Januar bis 5. Februar 2012 in der Nähe des kasachischen Almaty statt.

Der Weltverband hatte im Januar 2011 die Weltmeisterschaft an Almaty vergeben. Austragungsort der Spiele der A-Weltmeisterschaft ist das Stadion Medeo. Die Spiele der B-Weltmeisterschaft finden im Zentralstadion von Almaty statt. Im Medeo hatten 2011 auch die Bandyspiel der Winter-Asienspiele 2011 stattgefunden.

Im Finale besiegte Schweden Titelverteidiger Russland mit 5:4. Bronze sicherte sich Kasachstan durch ein 10:5 über Finnland im kleinen Finale.

Teilnehmende Mannschaften

A-Weltmeisterschaft

Gruppenphase

Endrunde

Halbfinale 
Aufgrund von starkem Schneefall wurden beide Halbfinalbegegnungen im Modus 3 × 30 Minuten statt 2 × 45 Minuten gespielt.

Spiel um Platz 3

Finale

B-Weltmeisterschaft 
Die Mannschaft der Mongolei hat aus finanziellen Gründen auf die Teilnahme an der B-WM verzichtet.

Gruppenphase

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 8

Spiel um Platz 10

C-Weltmeisterschaft 
Die Mannschaft aus Litauen hat aus finanziellen Gründen auf die Teilnahme an der C-WM verzichtet.

Gruppenphase

Spiel um Platz 13

Statistik

A-Weltmeisterschaft

Tore

Vorlagen

Zeitstrafen

B- und C-Weltmeisterschaft

Tore

Weblinks 
 Archivierte Website der Veranstaltung (englisch, russisch)

2012
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Almaty
Gebiet Almaty
Bandy (Kasachstan)